Бернар Италијански (797, Вермандоа, Нормандија – 17. април 818, Милано, Ломбардија) је био ванбрачни син Пипина II од Италије и унук Карла Великог. Био је краљ Италије од 810. до 818. Учествовао је у завери против свога ујака, цара Луја I Побожног, када је указом -{Ordinatio Imperii}- постао вазал свог рођака, Лотара I. Када је завера откривена, Луј Побожни га је ухватио и ослепео, међутим, Бернар је умро од последица ослепљивања.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 797.
Умрли 818.
Каролинзи
Краљеви Италије